Germaine steht für:
 Germaine (Vorname)

Geographische Objekte in Frankreich:
 Germaine (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Germaine (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Germaine (Fluss), Nebenfluss der Dordogne

Siehe auch:
 Germain
 Germaines, französische Gemeinde im Département Haute-Marne